Lie Detectors steht für:

 Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit#Lie Detectors, europäische Nichtregierungsorganisation zur Vermittlung von Medienkompetenz an Kinder und Jugendliche
 Lie Detectors (Show), US-amerikanische Spielshow
 The Lie Detectors: The History of an American Obsession (2007), Werk des US-amerikanischen Historikers Ken Alder zur Kulturgeschichte des Lügendetektors in den USA